Амарілья () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Карлос Амарілья — парагвайський футбольний арбітр
 Рауль Вісенте Амарілья — парагвайський футболіст
 Флоренсіо Амарілья — парагвайський футболіст